Floirac puede referirse a: 

 Floirac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Floirac, comuna francesa situada en Gironda.
 Floirac, comuna francesa situada en Lot.